Rickels ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Rickels (* 1893), deutscher Kommunalpolitiker
 Jiska Rickels (* 1977), niederländische Dokumentarfilmerin
 Laurence Arthur Rickels (* 1954), US-amerikanischer Literaturwissenschaftler